Martin Kližan e David Marrero erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

František Čermák e Lukáš Rosol hanno sconfitto in finale Dušan Lajović e Franko Škugor per 6-4, 7-65.

Teste di serie

  Julian Knowle /  Oliver Marach (semifinale)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (semifinale)

  Mate Pavić /  André Sá (primo turno)
  František Čermák /  Lukáš Rosol (campioni)

Wildcard

  Toni Androić /  Marin Čilić (primo turno)

  Dino Marcan /  Nino Serdarušić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2014
ATP World Tour 2014